Хвощевик — назва кількох населених пунктів:
  Хвощевик — село в Череповецькому районі Вологодської області.
  Хвощевик — село в  Любитинському районі  Новгородської області.